Кубок вызова ФИБА 2013/2014 () — 11-й розыгрыш Кубка вызова ФИБА, третьего по силе баскетбольного турнира среди европейских клубных команд. Победителем стала итальянская «Реджана», обыгравшая в финале российский «Триумф».

Участники

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа Н

Второй групповой этап

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Четвертьфинал 
Серии 1/4 финала проходили до двух побед. Первые матчи состоялись 11 марта на площадках команд, указанных первыми, вторые — 13 марта на площадках команд, указанных вторыми, третий матч серии «Тарту» — «Сольноки Олай» прошёл 18 марта.

Финал четырёх 
Финал четырёх прошёл 25—27 апреля на арене Паладоцца в Болонье.

См. также 
 Евролига 2013/2014
 Кубок Европы по баскетболу 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок Вызова
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе